Эльвильяр (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Риоха-Алавеса. Занимает площадь 17,50 км². Население 367 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 48 км.

История 
Город основан в 1667 году.

Население

Примечания

Муниципалитеты Алавы